San Quintin peut désigner :
 San Quintin (Abra), municipalité de la province d'Abra aux Philippines.
 San Quintin (Pangasinan), municipalité de la province de Pangasinan aux Philippines.
 San Quintín, municipalité de Basse-Californie au Mexique.